Osoby o tym nazwisku:
 Rytis Vaišvila – litewski koszykarz i trener, olimpijczyk
 Valerijonas Vaišvila – radziecki kierowca wyścigowy i motocyklowy, pilot rajdowy